Mäuseberg ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

Berge und Erhebungen:
 Mäuseberg (Eifel) (561,2 m), Berg in der Vulkaneifel, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Mäuseberg (Stölzinger Gebirge) (415,4 m), Berg Stölzinger Gebirge bei Waldkappel, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Mäuseberg (Krayenberggemeinde) (371,1 m), Erhebung bei Kirstingshof, Krayenberggemeinde, Wartburgkreis, Thüringen

Naturschutzgebiet:
 Mäuseberg und Eulenberg, bei Bühle, Stadt Northeim, Landkreis Northeim, Niedersachsen

Siehe auch:
 Mausberg
 Mäusberg